Bastiaan Johannes Odink (1918), Nederlands architect
 Jan Odink (Berend Jan) (1944), Nederlands landbouweconoom en politicus